Aleksandra Wozniak era la detentrice del titolo, ma ha partecipato alle ai Giochi Olimpici.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mallory Burdette che ha battuto in finale Jessica Pegula 6–3, 6–0.

Teste di serie

 Mandy Minella (primo turno)
 Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Alexa Glatch (primo turno)
 Sandra Zaniewska (Primo turno, ritiro)

  Madison Brengle (primo turno)
  Sacha Jones (primo turno)
  Grace Min (ritiro)
  Madison Keys (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2012